Polisz ókori görög város, városállam
 Polisz irodalmi folyóirat